Jurva kan syfta på:

 Jurva, en kyrkby och före detta kommun i Södra Österbotten, Finland
 Jurva Point, en udde i Antarktis
 Matti Jurva, en finländsk sångare